Blackstrap est un nom toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Blackstrap, ancienne circonscription fédérale de Saskatchewan 
, réservoir artificiel du centre de la Saskatchewan
, parc provincial de Saskatchewan

Homonymie de toponyme